Fińska Republika Demokratyczna
 Fundusz Rezerwy Demograficznej
 FRD – kod Friday Harbor Airport według IATA